Éric Dupont est un patronyme notamment porté par :
 Éric Dupont (1970-), écrivain canadien ;
 Éric Dupont (galeriste) (1958-), galeriste français  ;
  (1973-), producteur français de film ;

 Éric Dupond-Moretti (1961-), avocat pénaliste français

Voir aussi